Deve (Camelidae), porodica sisavaca iz reda parnoprstaša (Artiodactyla)
 Deva (Hunedoara, Rumunjska), grad u Rumunjskoj
 Deva (rijeka), rijeka u Portugalu